Justine (voornaam)
 Christine (voornaam)